Guds hand kan avse:

 Guds hand (Maradona) – ett fotbollsmål av Diego Maradona
 Guds hand (skulptur) – en skulptur som skapades av Carl Milles mellan 1949 och 1953
 PSR B1509-58 – en pulsar vilken ibland kallas för "Guds hand"

Se även
Den osynliga handen – ett begrepp inom nationalekonomin infört av Adam Smith
Högre hand – en del av force majeure – skador som inte kunnat förutses och som inte täcks av försäkringar
Michelangelo – på vars målning i Sixtinska kapellet Guds hand snuddar vid Adams